Brooke Adams – attrice cinematografica e televisiva statunitense
 Brooke Adams, nota con lo pseudonimo di Brooke Tessmacher – modella, wrestler e ballerina statunitense